CLF, sigle composé des trois lettres C, L et F, peut faire référence à :
 Coordination lesbienne en France ;
 Crédit local de France ;
 Club Lotus France.
 Châtenois-les-Forges.
Clermont-Ferrand

CLF est aussi un code qui peut faire référence à :
 Coltishall, dans le comté de Norfolk, en Angleterre, selon la liste des codes AITA des aéroports.
 Unidad de Fomento, code ISO 4217 d'une unité de compte chilienne.

Code